hrabstwo Alexander (ang. Alexander County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Alexander (ang. Alexander County) w USA, w stanie Karolina Północna